Der Name La Belle bezeichnet:

 La Belle (Diskothek), eine ehemalige Berliner Diskothek
 La Belle (Film), einen südkoreanischen Liebesfilm aus dem Jahr 2000
 La Belle (Missouri), eine Stadt in dem US-Bundesstaat Missouri
 La Belle (Pennsylvania)
 La Belle (Schiff), ein Segelschiff
 die Yacht La Belle, einst unter dem Namen Albin Köbis bekannt

Siehe auch:
 Lac La Belle
 Labelle